Пита Џија Вилсон () је аустралијска глумица и модел, рођена 18. новембра 1970. године у Сиднеју. Стекла је славу глумећи у ТВ серији Никита, заједно са колегом Ројем Дипијем.

Филмографија 

|-
| 1995. || || -{The Sadness of Sex}- || ||
|-
| 1995. || || -{Naked Jane}- || ||
|-
| 1996. || || -{Loser}- || ||
|-
| 1996. || || -{Woman Undone}- || ||
|-
| 1996. || || -{Strangers}- || ||
|-
| 1996. || || -{Highlander: The Series}- || ||
|-
| 1997. || || -{One of Our Own}- || ||
|-
| 1997. || || -{Vanishing Point}- || ||
|-
| 1997. || Никита || -{La Femme Nikita}- || ||
|-
| 2000. || || -{Mercy}- || ||
|-
| 2001. || || -{Other People}- || ||
|-
| 2001. || || -{A Girl Thing}- || ||
|-
| 2002. || || -{Joe and Max}- || ||
|-
| 2003. ||	Лига изузетних џентлмена || -{The League of Extraordinary Gentlemen}- || ||
|-
| 2004. || || -{False Pretenses}- || ||
|-
| 2005. || || -{Jonny Zero}- || ||
|-
| 2006. || || -{Two Twisted}- || ||
|-
| 2006. || Супермен се враћа || -{Superman Returns}- || ||
|-
| 2007. || || -{Gardens of the Night}- || ||
|-
| 2009. || || -{Malibu Shark Attack}- || ||
|-
| 2009. || || -{Beautiful}- || ||
|-
| 2009. || || -{Beautiful}- || ||
|-
| 2010. || Истражитељи из Мајамија || -{CSI: Miami}- || ||
|-
| 2011. || || -{Liberator}- || ||
|-
| 2012. || || -{The Finder}- || ||
|-
| 2013. || || -{Dutch Kills}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Аустралијске глумице
Биографије живих особа